Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 и 8 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в толкании ядра являлась Кристина Шваниц из Германии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 17,20 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 7 августа 2018 года. В сектор вышли 23 участницы.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у женщин состоялись 8 августа 2018 года. Действующая двукратная чемпионка Европы Кристина Шваниц в 2018 году вернулась к соревновательной деятельности после годичного перерыва, связанного с рождением ребёнка. Перед родными трибунами она выступала в качестве лидера сезона, значительно превосходя соперниц по лучшему результату 2018 года. Шваниц подтвердила статус фаворита уже в первой попытке, толкнув ядро на 19,19 м. В следующих раундах соревнований ей не удавалось улучшить этот результат, так же, как и остальным участницам. Развязка наступила в заключительной попытке. Паулина Губа из Польши, занимавшая второе место, показала результат 19,33 м и стала новым лидером. Следом в сектор вышла Шваниц, но не смогла воспользоваться шансом вернуть себе первую позицию. Золотая медаль Губы стала первой для Польши в женском толкании ядра на чемпионатах Европы. Единственным призёром до неё была Ванда Флякович, завоевавшая бронзу в 1938 году. Днём ранее победу в этом виде среди мужчин одержал другой поляк, Михал Харатык. На прежних чемпионатах подобный победный дубль удавался только спортсменам из Германии (ГДР) и Украины.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике